Hard Candy kan henvise til:

 Hard Candy (Madonna-album) – et album fra 2008
 Hard Candy (Counting Crows-album) – et album fra 2002, herunder albummets titelsang "Hard Candy"
 Hard Candy (Ned Doheny-album) – et album fra 1976
 Hard Candy (film) – en film fra 2005 instrueret af David Slade
 Hard Candy: A Book of Stories – en novellesamling af Tennessee Williams
 Hard Candy, en roman af Andrew Vachss
 Hard Candy, et skuespil af Jonathan Rand
 Hard Candy (virksomhed), et amerikansk kosmetikfirma